2 miejscowości w Polsce: 
 Grabowska Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Grabowska Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów